Franzoseneinfall bezeichnet mehrere französische Übergriffe auf deutschsprachige Gebiete, so etwa:

 im Rahmen der französischen Reunionspolitik Ende des 17. Jahrhunderts, insbesondere im Pfälzischen Erbfolgekrieg
 im Ersten Koalitionskrieg (1792–1797) in Österreich und Franken
 den Franzoseneinfall (Schweiz) 1798